Sertãozinho, un comune brasiliano della Paraíba
 Sertãozinho, un comune brasiliano dello stato di San Paolo